David Davis kan syfta på:

David Davis, brittisk konservativ politiker
David Davis (amerikansk politiker), amerikansk politiker, kongressledamot 2007-2009
David Davis (handbollsspelare), spansk handbollsspelare av ekvatorialguineansk härkomst
David Davis (jurist), amerikansk jurist och politiker, domare i USA:s högsta domstol 1862-1877 och senator 1877-1883